Sauvestre est un patronyme porté notamment par :

 Charles Sauvestre (1818-1883), journaliste, écrivain et militant anticlérical français ;
 Stephen Sauvestre (1847-1919), architecte français.